Bovensiepen ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Bovensiepen (* 1962), deutscher Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Eduard Bovensiepen (1921–1984), deutscher Politiker (SPD)
 Nina Bovensiepen (* 1972), deutsche Journalistin
 Otto Bovensiepen (1905–1979), deutscher SS-Standartenführer und Gestapo-Offizier

Bovensiepen steht für:
 Alpina Burkard Bovensiepen, Weinhändler, Sportfahrzeughersteller auf Basis von BMW-Produkten (Alpina, Buchloe)